Са́нгасте () — посёлок в волости Отепя уезда Валгамаа, Эстония.  

До реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входил в состав волости Сангасте и был её административным центром.

География 
Расположен в южной части Эстонии, на пересечении дорог Валга—Отепя и Выру—Тырва, в 22 километрах к северо-востоку от уездного центра — города Валга. Расстояние до волостного центра — города Отепя — 18 километров. Высота над уровнем моря — 64  метра.

В 3,5 километрах к юго-западу от посёлка, в деревне Лоссикюла, находится замок Загниц (Сангасте).

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в посёлке проживали 245 человек, из них 235 (95,9 %) — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2020 года в посёлке насчитывалось 215 жителей: 113 женщин и 102 мужчины; 125 человек трудоспособного возраста (15–64 года), 45 детей в возрасте до 15 лет и 45 человек пенсионного возраста (65 лет и старше).

Численность населения посёлка Сангасте:

История 
В письменных источниках 1522 года упоминается Sangnitz (мыза), 1582 года — Sangnic (деревня), 1601 года — Sanngnitz (mõis), 1638 года — Sangenitz (mõis, küla), 1839 года — Sagnitz (мыза) и Sangaste (деревня).

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1880 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Сангасте Кюль, мыза Сангасте — как мз. Сагницъ; также обозначена железнодорожная станция — Ст. Загницъ.

В годы советской власти Сангасте являлся центром Сангастеского сельсовета. В посёлке находился центр колхоза «Сангасте»; работали больница, аптека, почтовое отделение, дом культуры и библиотека.

Средняя численность работников колхоза «Сангасте» в 1978 году составляла 315 человек; общий земельный фонд — 4,7 тысяч гектаров, из них сельскохозяйственных угодий (без приусадебных участков) — 3,3 тысячи гектара.

Инфраструктура 
В Сангасте работает центр обслуживания населения (структурное подразделение волостной управы), где посетителей принимают раз в неделю. В посёлке действует дом по уходу, предоставляющий услуги по уходу (32 места) и круглосуточный уход (30 мест). Принимает семейный врач, есть аптека.

До 2017 года работал детский сад, который в 2015/2016 учебном году посещал 31 ребёнок, затем его перевели в соседнюю деревню Кеэни.

Дом культуры Сангасте начал работу в 2005 году, когда стоявшее пустым здание советских времён было основательно реновировано. В нём действуют различные общества и кружки по интересам. В посёлке есть спортклуб. Библиотека Сангасте с 1988 года работает в здании бывшего детсада.

В посёлке есть частные и многоквартирные дома, имеются уличное освещение и система общего водоснабжения и канализации.

В 2018 году прямое автобусное сообщение имелось с городом Отепя (9 линий в день) и посёлком Пука (3 линии в день), что считалось недостаточным.

Достопримечательности 

 Церковь Святого Андрея Первозванного, памятник культуры.Впервые упомянутая в 1379 году церковь многократно разрушалась в череде войн, окончательно — в 1702 году. Строительство нынешнего здания, типичного образца сакральной архитектуры своего времени, было завершено в 1742 году. Общая планировка близка к деревенским церквям Южной Эстонии XIII—XIV столетий; это позволяет предположить, что здание построено на средневековом фундаменте. Башня, имеющая черты барокко, возведена в 1873 году. Оформление длинного зала с изогнутым деревянным потолком и алтарного помещения датируется 1861 годом.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Валгамаа